Rigoberto Urán Urán (* 26. červenec 1987) je kolumbijský profesionální silniční cyklista jezdící za UCI WorldTeam EF Education–EasyPost.

Mezi jeho největší úspěchy patří 2. místo na Giro d'Italia 2013 a zisk stříbrné medaile na Letních olympijských hrách 2012 v silničním závodě mužů. Také získal bílý trikot pro nejlepšího mladého jezdce na Giro d'Italia 2012.

Na Tour de France 2017 vyhrál devátou etapu, když v závěru přespurtoval například i Chrise Frooma.

Celkové pořadí na Grand Tour

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kolumbijští cyklisté
Narození v roce 1987
Narození 26. července
Žijící lidé
Kolumbijští stříbrní olympijští medailisté
Muži